Schweitzer är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

Albert Schweitzer
August Gottfried Schweitzer 
Brian Schweitzer
Johann Baptist von Schweitzer
Louis Schweitzer

Se även 

 Schweizer